Jardim Teófilo Braga pode referir-se a:

 Jardim Teófilo Braga, na cidade de Lisboa, Portugal.
 Jardim de Teófilo Braga, na cidade do Porto, Portugal.